Дунаевщина — название нескольких населённых пунктов:
 Дунаевщина — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Дунаевщина — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Дунаевщина — деревня в Шумячском районе Смоленской области.